Le tournoi de tennis de Tachkent est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2008, classée en catégorie Tier IV, se dispute du  au .

Sorana Cîrstea remporte le simple dames. En finale, elle bat Sabine Lisicki, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Raluca Olaru et Olga Savchuk.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tachkent
 Saison 2008 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2008
Tachkent
2008 en Ouzbékistan
Tennis en septembre 2008
Tennis en octobre 2008